Дгебуадзе Кахабер Віссаріонович — колишній грузинський футболіст (пізніше прийняв українське громадянство), який виступав на позиції нападника.
 Олександр Дгебуадзе — бельгійський шахіст, гросмейстер.
 Дгебуадзе Юрій Юліанович — доктор біологічних наук, дійсний член РАН.